Edgware Road – ulica w Londynie
 Edgware Road – stacja metra w Londynie, na linii Bakerloo
 Edgware Road – stacja metra w Londynie, na linii Circle, District i Hammersmith & City